Овчарица може да се отнася за:

 Овчарица – река в Южна България;
 Овчарица – язовир на р. Овчарица;
 Овчарица — туристическо дружество от с. Ковачево, област Стара Загора;
 Овчарица – рид на Източните Родопи, в Северна Гърция.